Лэндри () — английская фамилия:

 Лэндри, Кайл (род.1986) — канадский баскетболист.
 Лэндри, Карл (род.1983) — американский баскетболист.
 Лэндри, Кайл (род. 1990) — американский пианист.
 Лэндри, Харолд (род. 1996) — игрок в американский футбол.